Ира́н () — село в Кировском районе республики Северной Осетии-Алании. Административный центр и единственный населённый пункт Иранского сельского поселения.

География 
Село расположено в северо-западной части Кировского района, у границы с Кабардино-Балкарией. В 1 км севернее села проходит федеральная трасса  «Кавказ» и пролегает Змейский канал. Через само село протекает река Змейка (в верхнем течении Чикола), являющаяся левым притоком реки Терек. 

Находится в 15 км к юго-западу от районного центра Эльхотово и в 70 км к северо-западу от города Владикавказ, у северного подножья хребта Шутляго-Гок. Средние высоты на территории села составляют около 390 метров над уровнем моря.

Этимология 
Название представляет собой сложное слово из иу «одно» + ран «место».

Население 
 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Инфраструктура 
 Здание администрации, Дом культуры, библиотека.
 Средняя общеобразовательная школа,
 Участковая больница
 Деревообрабатывающий завод.

Улицы

Примечания

Ссылки  
  (10.11.2022)

Населённые пункты Кировского района Северной Осетии